Kolumba ist der Name folgender Personen:
 Kolumba von Sens († um 272), katholische Heilige und Märtyrin

Kolumba steht für:
 Kolumba (Museum), das Kunstmuseum des Erzbistums Köln
 St. Kolumba (Köln), die in das gleichnamige Museum integrierte Marienkapelle in Köln

Siehe auch:
 Kolumban
 Kolumbakirche
 Columba
 Colomba